Эусе́био Сакриста́н Ме́на (; 13 апреля 1964, Ла-Сека, Вальядолид) — испанский футболист, тренер. Выступал на позиции полузащитника.

Карьера

Клубная 
Эусебио начинал свою карьеру профессионального футболиста в родном клубе «Реал Вальядолид», будучи зачисленным туда автоматически в раннем возрасте. В 1987—88 гг. перешёл в «Атлетико Мадрид».

После единственного сезона в Мадриде он присоединился к клубу «Барселона» и стал одним из тех игроков тренера Йохана Кройфа, которых тот наиболее часто использовал в последующих сезонах. Эусебио сыграл во всех матчах и победил в финале Кубка кубков 1989 и в финале Кубка чемпионов 1992.

В двух последних сезонах в «Барселоне» Эусебио только 36 раз выходил на поле. Это повлияло на его уход в 1995 году в «Сельту», где он провёл больше двух сезонов подряд. В 2002 году в возрасте 38 лет он вернулся в родной Вальядолид, имея за плечами 543 матча в Примере, что является вторым по качеству результатом после вратаря Андони Субисарреты.

По окончании карьеры игрока Сакристан открыл футбольную школу в Вальядолиде для детей в возрасте от 6 до 12 лет; кроме этого, он получил тренерскую лицензию и в 2003—2008 годах был членом тренерской команды Франка Райкарда в «Барселоне».

В марте 2009 года Эусебио был назначен главным тренером «Сельты», — галисийцев, игравших во втором дивизионе. Покинул команду из Виго в 2010 году. В 2011 году назначен главным тренером «Барселоны B».

Сакристан возглавил «Сосьедад» в ноябре 2015 года, под его руководством команда провела 112 матчей. На второй год работы Сакристан привёл «Сосьедад» к 6-му месту в примере и выходу в Лигу Европы. Тренер был уволен в связи с неудовлетворительными результатами 19 марта 2018 года — после 29 туров баски занимали в таблице Ла Лиги 15-е место, опережая зону вылета на 12 очков.

7 июня 2018 года возглавил каталонскую команду «Жирона». По окончании сезона клуб занял 18 место и покинул высший дивизион.

В сборной 
Эусебио сыграл за сборную Испании 15 матчей, впервые выступив 24 сентября 1986 в товарищеском матче в Хихоне против сборной Греции. Впоследствии он был отобран для финального состава на играх чемпионата Европы по футболу 1988 года.

Достижения 
 «Барселона»
 Лига чемпионов УЕФА: 1991/92
 Кубок обладателей кубков УЕФА: 1988/89
 Суперкубок УЕФА: 1992
 Чемпионат Испании по футболу: 1990/91, 1991/92, 1992/93 и 1993/94
 Кубок Испании по футболу: 1989/90
 Суперкубок Испании по футболу: 1991, 1992 и 1994
 Кубок испанской лиги по футболу: 1983/84

Статистика выступлений

Клубная статистика

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Данные по национальной сборной 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Сельта»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Сельта»
Тренеры ФК «Барселона Атлетик»
Тренеры ФК «Реал Сосьедад»
Тренеры ФК «Жирона»